Cooper může být:

příjmení
 Cooper (příjmení) – více nositelů příjmení

jiný význam
 Cooper Creek – řeka ve střední části Austrálie ve státech Queensland a Jižní Austrálie
 Cooper (Palmyra) – ostrov Palmyry
 Cooper T 12 – vůz navržený v roce 1949 pro závody nízkoobjemových vozů, což byl předchůdce Formule 3
 Cooper (Formule 1) – bývalá stáj Formule 1

Externí odkazy